Razdrto est un toponyme qui peut désigner diverses localités.

Razdrto, une localité située dans la municipalité de Brod Moravice, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;

Razdrto, une localité située dans la commune de Postojna ;
Razdrto, une localité située dans la commune de Šentjernej